Якубенки  — топоним:

Беларусь 
 Якубенки — хутор, Плисский сельсовет, Глубокский район, Витебская область
 Якубенки — деревня, Боровухский сельсовет, Полоцкий район, Витебская область